Серме́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 661 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1662,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сермез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сермез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сермез на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре